Буске () — прізвище французького походження. Відомі носії:
 Адольф Буске — французький регбіст
 Жое Буске — французький поет, прозаїк, літературний і художній критик
 Фредерік Буске — французький плавець